Mohamed Bouazizi, vendeur ambulant tunisien, dont le suicide est à l'origine des émeutes qui concourent au déclenchement de la révolution tunisienne ;
 la place Mohamed-Bouazizi à Paris, appelée ainsi en son hommage ;
 Riadh Bouazizi, footballeur tunisien.

Patronyme tunisien
Patronyme arabe